Коира́ла (иногда Койрала) — непальская фамилия. Известные носители:
 Коирала, Анурадха — непальский политический деятель, основательница Maiti Nepal, губернатор провинции Багмати (2018—2019).
 Коирала, Матрика Прасад (1912—1997) — непальский политический деятель, премьер-министр Непала (1951—1952 и 1953—1955).
 Коирала, Вишвешвар Прасад (1914—1982) — непальский политический деятель,  премьер-министр Непала (1959—1960).
 Коирала, Гириджа Прасад (1925—2010) — непальский политический деятель, премьер-министр Непала  (1991—1994, 1998—1999, 2000—2001, 2006—2008), и. о. главы государства (2007—2008). 
 Коирала, Сушил (1939—2016) — непальский политический деятель, премьер-министр Непала (с 10 февраля 2014 года).
 Коирала, Маниша (род. 1970) — непальская актриса Болливуда, продюсер, посол доброй воли Фонда ООН в области народонаселения.